Cieszynka (broń)
 Cieszynka (rzeka)
 Cieszynka (sport)

Zobacz też 

 Cieszyn